Пьетро Маньи (; 21 октября 1817, Милан — с 9 на 10 января 1877, Милан) — итальянский скульптор.

Пьетро Маньи учился у Аббондио Санджорджо, затем у Лоренцо Бартолини. В 1850 году он создал свою первую заметную работу, «Давид с пращой», выставлявшуюся в 1855 г. на Всемирной выставке в Париже. Синтез жанровой скульптуры с романтической образностью был достигнут Маньи в работе «Читающая девушка» (; 1856), многократно копировавшейся. С 1860 г. Маньи вёл занятия по скульптуре в миланской Академии Брера.

В числе наиболее значительных зрелых произведений Маньи — памятник Леонардо да Винчи перед театром Ла Скала в Милане (окончен в 1872 г.), скульптуры «Галереи Виктора Эммануила II» (торгового пассажа в самом центре Милана), аллегорическая скульптурная группа «Прорезание Суэцкого перешейка» (1863, ныне в музее Триеста).

Умер после непродолжительной болезни в ночь с 9 на 10 января 1877 года в Милане.

Комментарии

Примечания 

Скульпторы Италии
Родившиеся в 1817 году
Умершие в 1877 году
Персоналии по алфавиту
Скульпторы XIX века